Kaljuste ist der Familienname folgender Personen:

 Kaupo Kaljuste (* 1981), estnischer Eishockeyspieler
 Tõnu Kaljuste (* 1953), estnischer Dirigent